Puchar Ameryki Północnej w narciarstwie dowolnym 2013/2014 rozpoczął się 8 grudnia 2013 w amerykańskim Copper Mountain, a zakończy 8 kwietnia 2014 w kanadyjskim Sunshine Village. 

Obrońcami Pucharu Ameryki Północnej są Amerykanin Trevor Ricioli wśród mężczyzn oraz Kanadyjka India Sherret wśród kobiet.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross

Mężczyźni

Mężczyźni

Kobiety

Kobiety

Bibliografia 
 

2013 w sportach zimowych
2014 w sportach zimowych
2013 w Stanach Zjednoczonych
2014 w Kanadzie
2014 w Stanach Zjednoczonych
Puchar Ameryki Północnej w narciarstwie dowolnym